Vlieland, het eiland en de gemeente in de provincie Friesland
 Vlieland (schip, 2005), de veerboot van Rederij Doeksen die vaart tussen Harlingen en Vlieland
 Vlieland (Pijnacker-Nootdorp), een buurtschap in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de provincie Zuid-Holland

Verwante betekenissen:
 Oost-Vlieland, het enige dorp op het eiland Vlieland
 West-Vlieland, voormalig dorp op het eiland Vlieland